

Geografia 
 Ghiacciaio Tranter – ghiacciaio tributario nellaDipendenza di Ross, Antartide orientale

Persone 
 Justin Tranter – cantautore, stilista e attivista statunitense
 Maureen Tranter – ex velocista britannico
 Wilfred Tranter – ex calciatore inglese, difensore